Крутояр — посёлок в Ульяновском районе Ульяновской области. Входит в состав Ундоровского сельского поселения.

История 
Основан в 1931 году, как Советское хозяйство (совхоз) Ульяновского завода по технической переработке плодов Самарского "Садвинтреста" плодового управления Народного Комиссариата земледелия СССР с. Ундоры Ульяновского района Средневолжского края.

В 1943 году посёлок переименован в совхоз "Ундоровский" Ульяновского винодельческого комбината Главного управления винодельческой промышленности РСФСР Народного Комиссариата пищевой промышленности СССР с. Ундоры.

В 1986 г. указом ПВС РСФСР посёлок совхоза «Ундоровский» переименован в Крутояр.

Население

Достопримечательности 

 Памятник участникам Великой Отечественной войны (1988 г.).

Примечания 

Населённые пункты Ульяновского района (Ульяновская область)